Ljungs församling kan syfta på:

Ljungs församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift i Uddevalla kommun
Ljungs församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift i Linköpings kommun